Abtei Saint-Hilaire steht für folgende Klöster in Frankreich:
 Abtei Saint-Hilaire (Aude), Benediktinerabtei in Saint-Hilaire 
 Abbaye de Saint-Hilaire (Ménerbes), Karmelitenkloster bei Ménerbes, Département Vaucluse 
 Saint-Hilaire-de-Poitiers, Poitiers